Acht Schiffe der United States Navy wurden nach dem US-Bundesstaat Virginia als USS Virginia bezeichnet:

Virginia (Schiff, 1777), eine Fregatte, in Dienst von 1777 bis 1778
Virginia (Schiff, 1863), ein Blockadebrecher, in Dienst von 1863 bis 1865
USS Virginia (BB-13), ein Schlachtschiff der Virginia-Klasse, in Dienst von 1906 bis 1920
USS Virginia (SP-274), eine Yacht, in Dienst von 1917 bis 1920
USS Virginia (SP-746), ein Motorboot, in Dienst von 1917 bis 1919
USS Virginia (SP-1965), ein Schoner, in Dienst von 1917 bis 1919
USS Virginia (CGN-38), ein Kreuzer der Virginia-Klasse, in Dienst von 1976 bis 1994
USS Virginia (SSN-774), ein U-Boot der Virginia-Klasse, in Dienst seit 2004

Virginia